John Thompson, sociologo britannico
John Thompson (1749-1823), politico statunitense
John Thompson (1845-1894), politico canadese
John Ashworth Thompson detto Cat (1906-1990), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
John Robert Thompson (1941-2020), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
John Robert Thompson III (n. 1966), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
John Sigred Thompson detto Jack (n. 1946), cestista statunitense
John Thompson (n. 1932), calciatore inglese
John Paul Thompson (n. 1981), calciatore irlandese
John Taliaferro Thompson, militare statunitense inventore del mitra Thompson
John Thompson (1946-2018), produttore statunitense